Яблонська:
 Яблонська Галина Гілярівна (*1928) — українська актриса і громадський діяч. Народна артистка УРСР.
 Яблонська Галина Людвігівна (1913—1999) — бібліофіл, директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (1963—1991).
 Яблонська Ганна Григорівна (1981—2011) — український російськомовний драматург, поетеса, прозаїк.
 Яблонська Елеонора (*1935) — український скульптор і кераміст.
 Яблонська-Бобаль Ірина Федорівна (*1991) — українська гандболістка.
 Яблонська Оксана Валентинівна (*1962) — українська вчена-біолог, доктор ветеринарних наук.
 Яблонська Олена Нилівна (1918—2009) — український живописець і графік.
 Яблонська Ольга Данилівна (1921—1997) — український художник.
 Яблонська-Уден Софія (1907—1971) — письменниця, журналістка, мандрівниця, родом з України.
 Яблонська Тетяна Нилівна (1917—2005) — український живописець.

Див. також 

 Яблонський

Польські прізвища
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ